Duety kobiet były jedną z dwóch konkurencji w pływaniu sychronicznym jakie rozegrano podczas XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Konkurencja została rozegrana w Sydney International Aquatic Centre w dniach 24-26 września.
Do rywalizacji przystąpiły 24 duety.
W eliminacjach każdy z duetów wykonał w program techniczny oraz program dowolny. Na końcowy wynik składało się 35% oceny uzyskanej za program techniczny oraz 65% oceny za program dowolny. Do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych duetów. 

W finale każdy z duetów wykonał program dowolny. Na ostateczny wynik składało się 65% oceny uzyskanej za program dowolny w finale oraz 35% oceny za program techniczny z eliminacji.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Linki zewnętrzne 

Pływanie synchroniczne na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000